Arica — comuna do Chile
 Arica (província) — província do Chile
 Nueva Arica (distrito) — no Peru
 Aparelho Respiratório Isolante de Circuito Aberto — aparelho de respiração

Desambiguações de topônimos